Ииу́й (, иеh’у́ — ) — 10-й израильский царь, библейский персонаж. Сын Иосафата, внук  (Нимши), родоначальник пятой династии. Царствовал в течение 28 лет.

Жизнеописание

Помазание на царство 
После ранения в сражении с сирийцами царя Иорама Елисей при ещё живом царе помазал на царство над Израилем Ииуя ().

Затем Ииуй собственноручно застрелил из лука царя Иорама () и иудейского царя Охозию (). По его приказу была сброшена со стены и растоптана конями Иезавель (). Он также приказал умертвить 70 царевичей из дома Ахава ().

Царствование 
Правил Самарией 28 лет (). Уничтожил в Самарии культ Ваала () и преследовал идолопоклонство, но тем не менее поддерживал ересь в виде культа золотого тельца в Бет-Эле и Дане.

Ииуй, в отличие от своих предшественников, не поддерживал дружеских отношений с иудеями, которые оказывали значительную помощь Израильскому царству в войнах. Поэтому арамеям за короткое время удалось присоединить к своему царству, под предводительством своего царя Азаила, Васан и Галаад (). Так колено Гадово, Рувимово и Манассиино были отторгнуты от Израиля. Ииуй признавал главенство Ассирии.

Царь Ииуй изображён на обелиске Салманасара III.

В поп-культуре 
 Название американской пост-хардкор группы  упоминает Ииуя и отсылает к Четвёртой книге Царств: .

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Цари Израиля
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Родившиеся в IX веке до н. э.
Умершие в IX веке до н. э.
Книга Царей
Книга Царств
Северно-Израильские цари IX века до н. э.